Alagoinhensi – abitanti di Alagoinha (Paraíba)
Alagoinhensi – abitanti di Alagoinha (Pernambuco)
Alagoinhensi – abitanti di Alagoinhas